Het Veikkausliiga 2006 seizoen was het 76ste seizoen in de hoogste afdeling van het Finse profvoetbal. Het seizoen begon op woensdag 19 april en eindigde met de 24ste en laatste speelronde op zondag 29 oktober 2006. 

AC Allianssi kreeg op 30 januari geen licentie en werd daarom uitgesloten van deelname. Gevolg was dat de competitie uit dertien in plaats van veertien clubs bestond, en aan het einde van het seizoen geen play-offs promotie/degradatie werden gespeeld.

MyPa-47 Anjalankoski was de titelverdediger, maar moest de titel afstaan aan Tampere United dat onder leiding van trainer-coach Ari Hjelm de vierde landstitel in de clubgeschiedenis wist te winnen, in dit geval met een voorsprong van zes punten op achtervolger HJK Helsinki. 

Topscorer werd Hermanni Vuorinen (FC Honka), die zestien keer scoorde. KuPS Kuopio eindigde als dertiende en laatste, en degradeerde daardoor rechtstreeks naar de Ykkönen.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="90%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || Tampere United || 24 ||16 || 3 || 5 ||  39 || 18 || +21 || 51 
|-style="background:#CCF3FF;"
|2 || HJK Helsinki  || 24 ||13 || 6 || 5 ||  45 || 18 || +26 || 45 
|-style="background:#CCF3FF;"
|3 || FC Haka Valkeakoski || 24 ||13 || 5 || 6 ||  37 || 24 || +13 || 44 
|-style="background:#BBEBFF;"
|4 || FC Honka || 24 ||13 || 3 || 8 ||  50 || 32 || +18 || 42 
|-
|5 || IFK Mariehamn  ||  24 ||10 || 7 || 7 ||  31 || 22 || +9|| 37
|-style="background:#CCF3FF;"
|6 || MyPa-47 Anjalankoski || 24 ||10 || 4 ||10 ||  25 || 26 || –1|| 34
|-
|7 || TPS Turku ||  24 || 9 || 4 ||11 ||  35 || 38 || –3|| 31
|-
|8 || FC Lahti || 24 || 9 || 4 ||11 ||  26 || 34 || –8|| 31
|-
|9 || VPS Vaasa ||  24 || 8 || 5 ||11 ||  26 || 36 || –10|| 29
|-
|10 || FC Inter Turku  || 24 || 7 || 7 || 10 ||  25 || 35 || –10|| 28
|-
|11 || FC KooTeePee ||  24 || 8 || 3 ||13 ||  26 || 44 || –18|| 27
|-
|12 || FF Jaro Pietarsaari || 24 || 4 || 7 ||13 ||  27 || 42 || –15|| 19
|-style="background: #FFC0D0"
|13 ||  KuPS Kuopio  ||  24 || 5 || 4 ||15 ||  18 || 41 || –23|| 19 
|}

Statistieken
Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2006 uitkwamen in de Veikkausliiga.

Kampioensteam
 Tampere United 
Mikko Kavén, Mathias Lindström, Vasile Marchis, Antti Ojanperä, Jussi Kuoppala, Jussi Kujala, Mika Lahtinen, Antti Hynynen, Ville Lehtinen, Jussi-Pekka Savolainen, Mika Hilander, Sakari Saarinen, Jarkko Wiss, Petri Heinänen, Kari Sainio, Miki Sipiläinen, Risto Ojanen, Heikki Aho, Juska Savolainen, Jonne Hjelm, Erik Westerholm, Mikko-Ville Hyyhönen, Aristides Pertot, Jari Niemi en Juha Soukiala. Trainer-coach: Ari Hjelm.

PrijzenBeste speler Jarkko Wiss (Tampere United)Beste nieuwkomer Mika Ääritalo (TPS Turku)Beste doelman Mikko Kavén (Tampere United)Beste verdediger 
 Jarkko Okkonen (FC Haka)
Beste middenvelder:
 Mika Nurmela (HJK Helsinki)Beste aanvaller
 Farid Ghazi (HJK Helsinki)
'''Beste coach
 Keith Armstrong (HJK Helsinki)

Zie ook
Beker van Finland 2006
Fins voetbalelftal in 2006

2006
Competitievoetbal 2006